Wilhelm Oldemeyer ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Oldemeyer (Unternehmer), deutscher Unternehmensgründer  
 Wilhelm Oldemeyer (1878–1951), deutscher Architekt, siehe Wilhelm Oldemeier 

Siehe auch:
 W. Oldemeyer Nachf., deutsche Druckerei und Buchbinderei